Shadmehr Aghili (; * 27. Januar 1973 in Teheran) ist ein iranischer Sänger, Komponist und Musiker.

Mit mehr als 2.5 Millionen verkauften Exemplaren im Iran zählt Dehati (1999) zu den meistverkauften Alben der iranischen Musikgeschichte seit 1979.

Diskografie

Studioalben 
 1994: Shaam-e Ghariban (شام غریبان)
 1997: Bahar-e Man (بهار من)
 1998: Fasl-e Ashenayi (فصل آشنایی)
 1998: Mosafer (مسافر)
 1999: Dehati (دهاتی)
 1999: Mashgh-e Sokoot (مشق سکوت)
 1999: Naghmeha-ye Mashreghi (نغمه های شرقی)
 2000: Fariba (فریبا)
 2001: Par-e Parvaz (پر پرواز)
 2002: Adam o Hava (آدم و حوا)
 2002: Doori o Pashimani (دوری و پشیمانی)
 2002: Khiali Nist (خیالی نیست)
 2004: Rag-e Khaab (رگ خواب)
 2004: Adam Foroush (آدم فروش)
 2005: Popcorn (پاپ‌کرن)
 2006: Talafi (تلافی)
 2007: Sabab (سبب)
 2009: Taghdir (تقدیر)
 2010: Antik (آنتیک)
 2012: Tarafdaar (طرفدار)
 2016: Tajrobeh Kon (تجربه کن)
 2018: Tasvir (تصویر)

Singles

Soundtrack 

 2000: Par-e Parvaz (پر پرواز)
 2001: Shab-e Berahne (شب برهنه)

Filmografie 
 2000: Par-e Parvaz (پر پرواز)
 2001: Shab-e Berahne (شب برهنه)

Siehe auch 
 Iranische Musik

Einzelnachweise

Weblinks 

 Offizielle Website

Person (Teheran)
Musiker (Iran)
Popsänger
Filmschauspieler
Iraner
Geboren 1973
Mann